Ewa Andrzejewska (zm. 2019) – polska chemik, dr hab. nauk chemicznych, profesor zwyczajny Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 Ewa Andrzejewska (1957–2019) – polska reżyser
 Ewa Andrzejewska (1959–2017) – polska artystka fotografik
 Ewa Urtnowska z domu Andrzejewska (ur. 1992) – polska piłkarka ręczna